Espurio.— Que es falso.
 Espurio (praenomen).— Praenomen de los antiguos romanos.

Enlaces externos